Spojení písmen L a I může mít různé významy:

LI 
 bývalá SPZ okresu Liberec
 Liberální internacionála – politická strana
 Liberální institut
 LI – kód ISO 3166-2 pro Lichtenštejnsko
 BJ-LI – kód ISO 3166-2 pro Littoral
 BS-LI – kód ISO 3166-2 pro Long Island
 CL-LI – kód ISO 3166-2 pro region Bernardo O'Higgins
 CZ-LI – kód ISO 3166-2 pro Liberecký kraj

Li 
 lithium – chemický prvek
 Li (řeka) – řeka v Číně
 Li (příjmení) – čínské příjmení
 Li – jméno několika čínských okresů:
 Li (Che-pej) – okres v městské prefektuře Pao-ting v provincii Che-pej 
 Li (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Čchang-te v provincii Chu-nan
 Li (Kan-su) – okres v městské prefektuře Lung-nan v provincii Kan-su
 Li (S’-čchuan) – okres v autonomní prefektuře Ngawa v provincii S’-čchuan

li 
 link (anglicky článek řetězu) – anglická jednotka délky (20,117 cm)
 li (jednotka) – stará čínská a vietnamská jednotka hmotnosti, délky, plošného obsahu a mince – též zvaná kah
 limburština – dvoupísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 český podmiňovací morfém, vzniklý splynutím příklonky -li (viz níže) se slovem v ustáleném spojení

-li 
 česká příklonka vyjadřující podmíněnost děje

.li 
 .li – internetová doména nejvyššího řádu pro Lichtenštejnsko

<li> 
 položka seznamu (z anglického list item) – značka v XHTML a HTML

Reference

Zkratky
Značky